Brossier est un patronyme porté notamment par :

 Amandine Brossier (1995-), athlète française ;
 Benjamin Brossier (né en 1994), pongiste français ;
 François Brossier (1940-2018), prêtre catholique français ;
 Marthe Brossier (vers 1577 - après 1600), "la possédée de Romorantin".